Holländischer Pavillon steht für folgende Länderpavillons der Niederlande:

 Holländischer Pavillon (Hannover), Weltausstellung Expo 2000
 Holländischer Pavillon (Astana), Weltausstellung Expo 2017